Käscher steht für:

 Käscher (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Kescher
 Ketscher
 Casher